Eracle (Heracles) – eroe della mitologia greca
 Hercules (Heracles) – personaggio dell'anime e manga One Piece
 Heracles Almelo – società calcistica olandese
 Bongo Heracles – personaggio dell'anime X-Bomber
 5143 Heracles – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Hercules
Eracle (disambigua)
Ercole (disambigua)